Behaviour (Pet Shop Boys), een album van het Britse muzikantenduo Pet Shop Boys
 Behaviour (Saga), een album van de Canadese progressieve-rockband Saga
 Gedrag, Engelse woord: behaviour